Bastard kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Bastard
 Toussaint Bastard

Robotskapade auktorsförkortningar